Николай Иванович Волокитин:
 Волокитин, Николай Иванович (1835) (1835―1893) — русский писатель, журналист.
 Волокитин, Николай Иванович (1937) — русский писатель.